Di seguito la classifica delle società calcistiche più ricche del mondo stilata dalla rivista economica Forbes secondo il proprio valore borsistico; la pubblicazione si basa sul calciomercato, sul valore di mercato, sul debito e sugli introiti riguardanti l'impianto in cui la squadra disputa gli incontri casalinghi a prescindere dalla società, pubblica o privata, che ne detiene la proprietà. La classifica tiene conto solo delle informazioni sul patrimonio diretto dei club in questione.
Il patrimonio valutato dalla rivista è espresso in dollari statunitensi.

Anni

2007 
Aggiornato a marzo 2007.

2008 
Aggiornato ad aprile 2008.

2009 
Aggiornato ad aprile 2009.

2010 
Aggiornato ad aprile 2010.

2011 
Aggiornato al 20 aprile 2011.

2012 
Aggiornato al 19 aprile 2012.

2013 
Aggiornato al 17 aprile 2013.

2014 
Aggiornato al 15 luglio 2014.

2015 
Aggiornato al 6 maggio 2015.

2016 
Aggiornato al 5 novembre 2016.

2017 
Aggiornato al 6 giugno 2017.

2018 
Aggiornato al 12 giugno 2018.

2020 
Aggiornato al 12 giugno 2022.

Note

Voci correlate 
 Deloitte Football Money League

Liste di calcio
Liste pubblicate da Forbes